

Населені пункти та їхні частини

 Бичина — місто в Ключборському повіті Опольського воєводства
 Бичина — гміна в Ключборському повіті Опольського воєводства
 Бичина — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бичина — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бичина — частина міста Поддембице в Поддембицькому повіті Лодзинського воєводства
 Бичина — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Бичина — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки